Лилия Анатольевна Воробьёва (род. 17 апреля 1952, Свердловск) — советская и российская артистка балета, педагог, народная артистка РСФСР.

Биография 
Родилась 17 апреля 1952 года в Свердловске.

Будучи школьницей, занималась в балетном кружке при Дворце пионеров (руководитель О. Ф. Щадных).

В 1970 году окончила Пермское хореографическое училище (класс Л. П. Сахаровой).

С 1970 года выступала в Свердловском (Екатеринбургском) театра оперы и балета. Её педагогом-репетитором была заслуженный деятель искусств РСФСР Клавдия Черменская. Первой большой партией стала Золушка в одноимённом балете Сергея Прокофьева. Была примой театра в 1970—1990-х годах. Её партнёрами были такие солисты, как заслуженные артисты России Евгений Амосов, Александр Федотов и Юрий Веденеев. Исполнила в театре практически все сольные партии классического репертуара, выступала в ведущих театрах США, Италии, Германии, Швейцарии, Индии и Японии.

О ней писали: «Она покоряет силой артистизма, упоённостью творческим счастьем. За внешней непосредственностью, подчас наивностью в танце балерины кроется творческая воля, бьётся мысль» («Советская культура»)

В настоящее время — педагог-репетитор балетной труппы театра. Среди её учеников — солисты театра, заслуженные артисты России Маргарита Рудина и Алексей Насадович, Виктор Механошин, Елена Соболева, Елена Кабанова, Олеся Мамылова, Елена Воробьёва, Елена Трубецкова.

Премии и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (2.01.1980).
 Народная артистка РСФСР (1.12.1987).
 Лауреат областного конкурса «Лучшая театральная работа года» (1982).
 Почётная грамота Министерства культуры РФ (2012)

Партии в балетах

Первая исполнительница партий 
  — «Каменный цветок» С. Прокофьева (балетм. Тимофеев) — Катерина
  — «Доктор Айболит» И. Морозова (балетм. М. Н. Лазарева) — Танечка
  — «Двенадцать стульев» Геннадия Гладкова (балетм. Ал. А. Дементьев) — Эллочка Щукина
  — «Петрушка» Игоря Стравинского (балетм. Ал. А. Дементьев) — Балерина

Прочие партии 
 «Сильфида» Х. Левенскьельда — Сильфида
 «Эсмеральда» Ц. Пуни — Эсмеральда
 «Спящая красавица» П. Чайковского — Аврора
 "Щелкунчик П. Чайковского — Маша
 «Дон Кихот» Л. Минкуса — Китри
 «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева — Джульетта
 «Золушка» С. Прокофьева — Золушка
 «Жизель» Адольфа Адана — Жизель
 «Коппелия» Лео Делиба — Сванильда
 «Баядерка» Л. Минкуса — Гамзатти
 «Слуга двух господ» М. Чулаки — Смеральдина
 «Конёк-Горбунок» Р. Щедрина — Царь-девица
 «Макбет» К. Молчанова — Кровь и Ведьма
 «Тщетная предосторожность» — Лиза
 «Испанские миниатюры» — Манё
 «Сотворение мира» А. Петрова — Ева
 «Антоний и Клеопатра» Э. Лазарева — Хармиана
 «Анна Каренина» Р. Щедрина — Китти
 «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно — Вакханка
 «Пахита» Л. Минкуса — Пахита
 «Лебединое озеро» П. Чайковского — па-де-труа
 «Шопениана» — вальс

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Пермского хореографического училища
Артисты балета Екатеринбургского театра оперы и балета
Педагоги-репетиторы Екатеринбургского театра оперы и балета